Okamura bezeichnet:
 Okamura (Insel), eine Insel in der japanischen Inlandssee

Okamura ist der Familienname folgender Personen:
 Akemi Okamura (* 1969), japanische Synchronsprecherin
 Akihiko Okamura (1929–1985), japanischer Fotoreporter
 Anto Okamura (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Daihachi Okamura (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Hiroshi Okamura (1905–1948), japanischer Mathematiker
 Kazuya Okamura (* 1987), japanischer Fußballspieler
 Kyōka Okamura (* 1995), japanische Tennisspielerin
 Sōta Okamura (* 1977), japanischer Skispringer
 Takashi Okamura (Komiker) (* 1970), japanischer Komiker
 Takashi Okamura (Fotograf) (* 1927), japanischer Fotograf
 Tensai Okamura, bürgerlich: Yutaka Okamura, (* 1961), japanischer Animator und Regisseur
 Tomio Okamura (* 1972), tschechischer Unternehmer und Politiker
 Okamura Utarō (1899–1971), japanischer Maler
 Okamura Yasuji (1884–1966), japanischer General
 Yoshiki Okamura (* 1977), japanischer Fußballspieler
 Yoshiyuki Okamura, bürgerlicher Name des Mangaka Buronson